Henrik Bielke eller Bjelke kan være navnet på flere personer:

 Henrik Bielke (rigsadmiral) (1615-1683) – dansk-norsk rigsadmiral
 Henrik Bielke (jægermester) (1683-1736) – dansk godsejer, jægermester og konferensråd
 Henrik Bielke Kaas (1686-1773) – dansk-norsk godsejer og officer
 Henrik Bielke (hofmarskal) (1739-1789) – dansk hofmarskal og amtmand (Henrik Christopher Frederik Bielke)
 Henrik Bjelke (forfatter) (1937-1993) – dansk forfatter